Unión Hidalgo kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Unión Hidalgo (kommun), Oaxaca, 
 Unión Hidalgo, Unión Hidalgo, 
 Unión Hidalgo, Sabanilla, 
 Unión Hidalgo, Berriozábal, 
 Unión Hidalgo, San Juan Ñumí,